OVF steht für:
 Omnibusverkehr Franken GmbH, Nürnberg (DB Frankenbus)
 Open Virtualization Format, ein Software-Standard zur Paketierung und Verteilung virtueller Anwendungen
 Orange Volunteer Force, unionistische paramilitärische Gruppe in Nordirland
 Orientierungsdichteverteilungsfunktion
 Online-Vorleistungsflatrate der Deutschen Telekom, siehe Flatrate#Wählleitung
 Optical View Finder, den Sucher einer Kamera

.ovf steht für:
 Dateiendung von Dateien im Open Virtualization Format

Abkürzung